Vilhelm 4. (også Wilhelm 4., William 4., Willem 4., Guillaume 4. osv.) er navn på flere fyrstelige personer:

 Vilhelm 4. (1493–1550) – hertug af Bayern 1508–1550.
 Vilhelm 4. (1532–1592) – landgreve af Hessen-Kassel 1567–1592
 Vilhelm 4. (1711–1751) – fyrste af Oranien, arvestatholder i De Forenede Nederlande 1747–1751
 Vilhelm 4. (1765–1837) – konge af Storbritannien 1830–1837.
 Vilhelm 4. (1852–1912) – storhertug af Luxembourg 1905–1912.

Se også 
 Vilhelm